Carme Forcadell i Lluís (1956-), linguiste et militante politique catalane ;
 José Lluís (1937-2018), joueur et entraîneur espagnol de basket-ball ;
 Joan-Lluís Lluís (1963-), écrivain catalan.

Prénom 
 Lluís est la déclinaison catalane de Louis.

Voir aussi 
 
Patronyme catalan